B71 peut faire référence à :
 Bundesstraße 71, une route fédérale allemande reliant Bremerhaven à Magdebourg ;
 B71 Sandoy, un club de football des îles Féroé.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres